Большекоровинское сельское поселение — муниципальное образование в Захаровском районе Рязанской области.

Административный центр — село Большое Коровино.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Захаровского района
Сельские поселения Рязанской области